Hamvas József (1871–1948) evangélikus lelkész, tanár, író
 Hamvas József (1911–2001) vegyészmérnök, virológus, színész

Jegyzetek